voir jeu de société
 Les Jeux de société, un téléfilm d'Éric Rohmer de 1989.
 Jeux de société, série télévisée québécoise diffusée de 1988 à 1990.
 Jeu de société, album du rappeur français Disiz.